Niemcy:
 Kalham – dzielnica gminy Egglham, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rottal-Inn

Zobacz też:
 Kallham